CIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catalina Is. Ap In The Sky (Stati Uniti)
 CIB –  International Council for Building Associazione enti di ricerca in edilizia